

Editoria 
Millionaire – rivista italiana

Musica 
Millionaire – gruppo musicale belga
Millionaire – album di Kevin Welch del 2002
Millionaire – EP dei Mekons del 1993
Millionaire – singolo del 2003 di Kelis featuring André 3000
Millionaire – singolo dei Plastilina Mosh del 2006
Millionaire – singolo del 2011 dei Beady Eye
Millionaire – singolo dei Cash Cash e dei Digital Farm Animals del 2016
Millionaire – singolo di Chris Stapleton del 2018
Millionaire – singolo della SLF del 2022

Persone 
Tony Millionaire – fumettista e illustratore statunitense

Videogiochi 
Millionaire – videogioco del 1984

Pagine correlate 
 Millionnaire
 Millionaires
 The Millionaire